60 – jaartal in Romeinse cijfers
 60 (getal) – in Romeinse cijfers
 Lux (eenheid) – de eenheid van lichtsterkte, met code lx
 Lipoxine – een bioactieve stof
 Swiss International Air Lines – een luchtvaartmaatschappij met IATA-code LX
 Crossair – een voormalige luchtvaartmaatschappij met IATA-code LX
 Luxemburg (land) – een Europees land met vliegtuigregistratienummer LX
 Station Brussel-Luxemburg – een spoorwegstation in Brussel, met telegrafische code LX
 LX (theater) – een theaterinstallatie voor belichting

Producten 
 Lexus LX – een type terreinauto van het merk Lexus
 Vespa LX – een type scooter van het merk Vespa
 Chrysler LX-platform – de technische basis voor diverse autotypes van Chrysler
 Pentax LX – een type reflexcamera van Pentax